Anton Rubinstein – compositore e pianista russo
 Arthur Rubinstein – pianista polacco naturalizzato statunitense
 Atoosa Rubenstein – giornalista e caporedattore della rivista Seventeen
 Deidre Rubenstein – attrice australiana
 Dick Rubenstein – ufficiale dell'esercito britannico
 Eric P. Rubenstein – astronomo statunitense
 Glenn Rubenstein – giornalista statunitense
 Ida Rubinštejn – danzatrice, mecenate e personaggio mondano della belle époque russa naturalizzata francese
 James Rubenstein – esperto di geografia umana
 Jacob Leon Rubenstein, meglio noto come Jack Ruby – criminale statunitense, assassino di Lee Harvey Oswald
 Julie Rubenstein – ex pallavolista statunitense
 Richard Rubenstein – teologo statunitense
 Richard E. Rubenstein – autore di lavori storici
 Rick Rubenstein – giocoliere inventore del Rubenstein' s Revenge, trick a 3 palline
 Stadio Rubenstein – anche noto come Stadio "Moe Rubenstein", a Ambridge, Pennsylvania (USA).

Pagine correlate
 Rubinstein
 Rubinštejn